Der Sonne entgegen ist der Titel von

 Der Sonne entgegen (Fernsehserie), 1984/85 produzierte deutsch-österreichische Fernsehserie
 Der Sonne entgegen (ORB), deutsche Fernsehserie (1997–2007, seit 2018)
 Der Sonne entgegen (1939), sowjetisches Filmdrama von Erast Garin und Tschesja Lokschina
 Der Sonne entgegen (1956), US-amerikanischer Abenteuerfilm von Roy Boulting
 Der Sonne entgegen, Alternativtitel des sowjetischen Kinderfilms Der Sonne nach aus dem Jahr 1962